Шейх Захид Гилани (تاج الدين ابراهيم الكردي السنجاني Тадж аль-Дин Ибрагим ибн Рушан Амир аль-Корди аль-Санджани, 1216—1301) — средневековый талышский поэт и общественный деятель, суфийский дервиш, глава (муршид камаль) ордена Захидийя в Лахиджане.

Биография 
Предки шейха Захида происходили из города Санджан в Хорасане (в современном Туркменистане), откуда они, спасаясь от сельджукского вторжения, в XI веке переселились в Гилян. Сам шейх был родом из современного Талыша: его гробница, чрезвычайно почитаемая, находится в Ленкоранском районе в селе Шыхакеран (Шейхакун — с талышского языка «край (дома) шейха») (на территории нынешнего Азербайджана), а одна из двух его семей проживала в селении Хильякеран (Гилякеран) недалеко от Астары.

Шейх пользовался влиянием на ильханидских (монгольских) правителей Ирана. Он прославился как учитель основателя династии сефевидов Шейха Сефи ад-Дина, который был женат на дочери своего наставника Биби Фатиме и после смерти шейха возглавил и реформировал орден. С другой стороны, сын шейха был женат на дочери Сефи ад-Дина.

Примечания

Источники 
 Миллер Б.В. Талышский язык и языки азери
 Березин. Путешествие по Востоку. Казань, 1850
 Миллер Б.В. К вопросу об языке населения Азербайджана до отуречения этой области. М., 1930
 E.G. Browne. Literary History of Persia. (Four volumes, 2,256 pages, and twenty-five years in the writing). 1998. ISBN 0-7007-0406-X
 Jan Rypka, History of Iranian Literature. Reidel Publishing Company. 1968. ISBN 90-277-0143-1
 Monika Gronke, Derwische im Vorhof der Macht. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Nordwestirans im 13. und 14. Jahrhundert. Wiesbaden 1993

Поэты Ирана
Талышские поэты
Суфии Туркменистана